Metsosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metsosaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Metsosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,15, long 29,15), 
 Metsosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,17, long 29,50), 
 Metsosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 28,97), 
 Metsosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,92), 
 Metsosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 29,20), 
 Metsosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Metsosaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar